Сергей Владимирович Болотников (род. 24 сентября 1961) — российский гитарист, композитор, аранжировщик, вокалист, автор текстов. Фронтмен рок-группы Boloband. На протяжении музыкальной карьеры участвовал в составе ряда известных коллективов, а также работал в качестве композитора и сессионного музыканта в ряде музыкальных проектов.

Биография 
Родился в 1961 году в городе Уфе. В юношестве увлекся игрой на гитаре. Отучившись 3 года в институте, бросил учёбу, чтобы полностью заняться музыкой. После срочной службы в рядах Советской армии остался жить в Ленинграде. Женат, имеет двух дочерей. Православный.

Основные вехи творческой биографии 

 1981 — Создание собственной группы «Союз». В этом же году состоялся выпуск одноимённого альбома.
 1985 — Работа в качестве гитариста в группе «Тамбурин» по приглашению Владимира Леви и совместный тур с поездом «Комсомольская правда» по Дальнему Востоку.
 1986 — Работа в группе «Санкт-Петербург» по приглашению В. Рекшана, участие в «Пятилетнем» рок-фестивале ленинградского «Рок-клуба».
 1986 — Работа в группе «Балерина» по приглашению К. Широкова при Ленконцерте.
 1986 — Участие в записи песни И. Шмаляковского «Дневник» в исполнении Валентины Легкоступовой.
 1987 — Работа в группе «Марафон» В. Резникова.
 1988 — Работа в группе «Земляне» В. Киселёва, турне по более чем 80 городам СССР.
 1988 —  Песня «Русские» стала лауреатом и дипломантом всесоюзного конкурса «Песня-89» в Москве.
 1989 — Участие в записи альбома Н. Корзинина «Камни Санкт-Петербурга».
 1992 — Работа в группе «Собрание сочинений и Михаил Боярский».
 1995 — Создние собственной группы «ОДА».
 1996 — Участие в фестивале, посвящённом трёхсотлетию русского флота, г. Архангельск.
 1997 — Выпуск авторской видеошколы «Уроки игры на гитаре. Импровизация», студия И. А. Шадхана.
 1998 — Запись саундтрека к кинофильму «Сеньора» (Россия-Аргентина, реж. М. Богин). Участие в музыкальном форуме «Москва — Jurmala '98».
 1999 — Участие в полнометражном художественном фильме «Сказ про Федота Стрельца» (соло на гитаре).
 2002 — Участие в концерте «Лучшие гитары России» в БКЗ «Октябрьский».
 2002 — Участие в концерте Л. Луста в программе «Все только начинается…», БКЗ «Октябрьский».
 2003 — Участие в концерте в БКЗ «Октябрьский» совместно с Кеном Хенсли и симфоническим оркестром под управлением Р. Мартынова.
 2003 — Выпуск видеоклипа «Бомбей» (реж. А. Анфёров), занявшего 1 место на фестивале клипов «Видео-рок» в номинации «лучший малобюджетный клип».
 2003 — Выпуск видеоклипа на композицию «Буэнос-Айрес».
 2005 — Участие в концертах Ларисы Луста в БКЗ «Октябрьский».
 2005 — Запись гитарной партии в сериале «Талисман любви», фрагменты которой звучали в сериале «Не родись красивой».
 2005 — Участие в записи альбома группы «Старая Ладога» (гитара).
 2006 — Участие в записи клипа Ларисы Луста и Сергея Пенкина «Призрак Оперы» (Э. Ллойда Уэббера).
 2008 — Участие в мероприятии Виртуозы арт-рока и электрик-арта в акции «Нет наркотикам!» в рамках Третьего Московского Фестиваля современного интеллектуального искусства «N’ART»
 2008 — Участие в фестивале «Noumenart», Москва.
 2008 — Участие в пивном фестивале «Балтика», СПб.
 2009 — Запись музыки к сериалу «Сонька, золотая ручка 2» реж. В. Мережко.
 2009 — Участие в фестивале памяти С. Данилова.
 2010 — Запись песни Б. Галкина к х/ф «Отставник-2».
 2015 — Выступление на закрытии мотосезона байкеров на Дворцовой площади.
 2019 — Участие в XV фестиваеь искусств «Серебряная псалтирь».
 2020 — Участие в записи песен группы «Стекла» для сборника «Бессмертный полк 1945—2020».

Дискография 

 1983 — «Союз», группа «Союз».
 1995 — «С. В.Б», сольный альбом, студия «Фонтанка records», звукооператор Р. Батаргин.
 1996 — «Наказало небо», студия Ленфильма, звукооператор В. Справцев.
 1997 — «Облако», «ZB records», Сергей Болотников и группа «ОДА».
 1999 — «Металлические пальцы».
 2000 — «Спасибо за то, что вы мне не открыли», «БОМБА-Питер».
 2002 — «Сергей Болотников — Best», «KDK Records».
 2004 — «В нужное время в ненужном месте», Boloband и А. Репин, «KDK Records».
 2006 — «Наказало небо», переиздание в формате CD, «Антроп Records».
 2006 — «Состояние», С. Болотнитков на стихи В. Макарова, «KDK Records».
 2008 — «Кому повем», студия «Спарк».
 2010 — «Покашеки».
 2014 — «Настоящая минута прошедшего времени».
 2017 — «Сбой хамелеона», студия «Спарк».
 2018 — «Two Diesel Coffin», студия «Кашалот».
 2019 — «Alice in Bololand», студия «Boloroller», типография «Спарк».

Примечания 

Гитаристы России
Рок-музыканты России
Рок-музыканты СССР
Гитаристы СССР